Edvin Murati – ex calciatore albanese
 Enis Murati – cestista kosovaro naturalizzato austriaco
 Lili Muráti – attrice ungherese naturalizzata spagnola
 Mevlan Murati – calciatore macedone